Лениц — район города Ораниенбург, находящегося в земле Бранденбург, к северу от Берлина.
 Лениц — озеро в земле Бранденбург.
 Лениц — станция ораниенбургского направления Берлинской городской электрички.